Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick McEnroe e Jared Palmer che hanno battuto in finale Lan Bale e John-Laffnie de Jager 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Patrick McEnroe /  Jared Palmer (campioni)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)

 Evgenij Kafel'nikov /  David Rikl (quarti di finale)
 Scott Melville /  Piet Norval (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1994
ATP Tour 1994